A Segunda divisão do Campeonato Maranhense de Futebol de 2002, teve como campeão Chapadinha Futebol Clube, e seu artilheiro foi Toinho Cortês com nove gols.

Participantes 
 Americano Futebol Clube (Lago da Pedra)
 Chapadinha Futebol Clube (Chapadinha)
 Expressinho Futebol Clube (São Luís)
 Esporte Clube Falcão (São Luís)
 Sociedade Esportiva Nacional (Santa Inês)
 Tocantins Esporte Clube (Imperatriz)

2002